Tebaldi ist der Familienname folgender Personen:

 Daniele Tebaldi (* 1961), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Giacomo Tebaldi (auch: Giacomo Teobaldi; † 1466), Erzbischof von Neapel und Kardinal
 Renata Tebaldi (1922–2004), italienische Opernsängerin (Spinto-Sopran)
 Tito Tebaldi (* 1987), italienischer Rugby-Union-Spieler